IX зимние Олимпийские игры проводились 29 января — 9 февраля в Инсбруке (Австрия).

Выбор города 
Соперником австрийского города Инсбрук были: Калгари (Канада) и Лахти (Финляндия). В 1959 году МОК на своей сессии в Мюнхене предоставил право проведения игр столице Тироля.

Виды спорта 
Впервые на Зимних Олимпийских играх появился санный спорт. Также в программу были возвращены соревнования по бобслею.

Основные виды.

В скобках количество разыгрываемых комплектов медалей.

Страны-участницы 
Участвовало 36 стран. Это явилось рекордом для зимних игр. Команды ГДР и ФРГ выступали объединённой командой. Дебютировали на Зимних Олимпийских играх Индия, КНДР и Монголия

Расписание соревнований 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемония открытия|| bgcolor=#3399ff| ● ||Квалификация соревнований || bgcolor=#ffcc00| ● ||Финалы соревнований||bgcolor=#ffdead| ● ||Показательные выступления||bgcolor=#ee3333 | ● ||Церемония закрытия
|-

{| class="wikitable" style="margin:0.6em auto; font-size:100%; line-height:1.25em;"
|-
! colspan=3|Число
!!width=15|29СР
!!width=15|30ЧТ
!!width=15|31ПТ
!!width=15|1 СБ
!!width=15|2 ВС
!!width=15|3 ПН
!!width=15|4 ВТ
!!width=15|5 СР
!!width=15|6 ЧТ
!!width=15|7 ПТ
!!width=15|8 СБ
!!width=15|9 ВС
! Медали
|-
| colspan=2 |Церемонии
|
| bgcolor=#00cc33 align=center|●
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  bgcolor=#ee3333 align=center|●
|
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Биатлон
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
| 1
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Бобслей
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
| 2
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Горнолыжный спорт
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
| 6
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Конькобежный спорт
|
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
| 8
|- align="center"
| align="left" colspan=2 | Лыжное двоеборье
|
|
|
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
| 1
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Лыжные гонки
|
|
|  bgcolor=#ffcc00|1
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|  bgcolor=#ffcc00|2
|
|  bgcolor=#ffcc00|1
|  bgcolor=#ffcc00|1
|
| 7
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Прыжки с трамплина
|
|
|
|  bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|    bgcolor=#ffcc00|1
| 2
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Санный спорт
|
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
|
| bgcolor=#ffcc00|2
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
| 3
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Фигурное катание
|
| bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
|bgcolor=#ffcc00|1
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|
| bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
| 3
|- align="center"
| align="left" colspan=2| Хоккей
|
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
| bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#3399ff|●
|  bgcolor=#ffcc00|1
| 1
|- align="center"
| align="left" colspan=3| Медали
| bgcolor=#ffcc00 | 1
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 2
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 2
| bgcolor=#ffcc00 | 2
|34
|-
! colspan=3|Число !!width=15|28 !!width=15|29 !!width=15|30!!width=15|1 !!width=15|2 !!width=15|3 !!width=15|4 !!width=15|5 !!width=15|6 !!width=15|7 !!width=15|8 !!width=15|9 !! Медали

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт 

Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Призёры игр

Литература

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1964